William Ward, II conte di Dudley – politico britannico
 William Ward – pugile statunitense noto come Kid Norfolk
 William Thomas Ward, detto Bill – batterista e compositore britannico

 William Arthur Ward – scrittore statunitense
 William Ayres Ward – egittologo statunitense
 William Albert Ward – fumettista britannico

 Adolphus William Ward – storico e letterato inglese
 John William Ward, I conte di Dudley – politico britannico

Pagine correlate 
 Bill Ward (disambigua)
 Ward
 William A. Ward